Hirschen steht für:

Wirtshäuser:
 Gasthof Hirschen (Eglisau), Gaststätte in Eglisau, Kanton Zürich, Schweiz
 Gasthof Hirschen (Grüningen), Gaststätte in Grüningen, Kanton Zürich, Schweiz
 Gasthof Hirschen (Matten), Gaststätte in Matten, Kanton Bern, Schweiz
 Gasthaus zum Hirschen (Scheidegg), Landkreis Lindau (Bodensee)
 Gasthaus Hirschen (Pleinfeld), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Gasthaus Goldener Hirschen (Bregenz)
 Gasthaus zum Hirschen (Solln), München
Weiteres:
 Hirschen (Bierfass), ein Bierfass mit 200 Litern Fassungsvermögen
 Hirschen – Da machst was mit, deutscher Spielfilm von George Inci (2014)
Siehe auch:
 Hirsch
 Hirschenmühle